Yagan bezeichnet:

 Yámana, eine Gruppe von Ureinwohnern auf Feuerland
 Yagan (Noongar), ein australischer Krieger vom Stamm der Noongar
 Yagan (Schiff), ein Wachboot der chilenischen Küstenwache (1981)

Yagan oder Yağan ist der Familienname folgender Personen:
 Bedri Yağan  (1959–1993), türkischer Führungskader der Dev-Sol
 Hiraç Yagan (* 1989), armenisch-belgischer Fußballspieler